Plaatsen
 Lumsden (Newfoundland en Labrador), een gemeente op het Canadese eiland Newfoundland
 Lumsden (Saskatchewan), een gemeente in de Canadese provincie Saskatchewan
 Lumsden (Nieuw-Zeeland), een gemeente in Nieuw-Zeeland
 Lumsden (Schotland), een dorp in Schotland

Personen
 Herbert Lumsden, een Brits generaal
 Peter Lumsden, een Brits generaal